Лас Игериљас има више значења:

 Лас Игериљас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Игериљас, Луис Окон (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игериљас (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игериљас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Игериљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Игериљас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Игериљас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игериљас (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игериљас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игериљас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Игериљас (Брисењас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игериљас (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игериљас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игериљас, Ла Игерита (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игериљас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Игериљас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Игериљас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Игериљас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Игериљас, Гранерос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику